est le mot anglais équivalent au français tempête.

Oeuvres

Cinéma 

 Tempest, titre original de Tempête, film américain de Sam Taylor sorti en 1928 ;
 Tempest, titre original de Tempête, film américain de Paul Mazursky sorti en 1982 ;
 , film américain de Saatvik Arya sorti en 2015 ;

Chanson 

 , chanson des Deftones présente sur l'album Koi No Yokan sorti le  ;

Album 
 , album de  sorti en  ;
 , album de Bob Dylan sorti le  ;
 , album de Jesse Cook sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Comics 
Tempest peut désigner :
 Tempest, personnage fictif de l'Univers Marvel, membre des X-Men ;
 Tempest, personnage fictif de l'Univers Marvel, membre des Shi'ar ;
 Tempest, personnage fictif de l'Univers DC, membre des Teen Titans.

Groupe 
Tempest peut aussi désigner :
 , groupe américain de rock américain ;

 , groupe américain de rock ;
 , groupe britannique de rock progressif ;
 , groupe américain de metal chrétien.

Patronyme 

patronyme composé
  ;
  ;

personnalités
 Joey Tempest (né en 1963), chanteur et musicien suédois, membre du groupe de rock Europe ;
 Kae Tempest, anciennement Kate Tempest (née en 1985), artiste britannique.

Autres 
 Tempest, voilier de type quillard de sport à deux équipiers de série internationale
 Hawker Tempest, chasseur-bombardier britannique de la Seconde Guerre mondiale
 BAE Systems Tempest, programme d'avion de combat britannique des années 2020
 TEMPEST, nom de code qui désigne une technique d'écoute électronique
 , jeu d'arcade sorti en 1981

Voir aussi